Шумский — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Шумский, Алексей Денисович (1915—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шумский, Вадим Константинович (1900—1956) — румынский дирижёр и композитор.
 Шумский, Виталий Иванович (род. 1972) — советский и украинский футболист, тренер.
 
 Шумский, Генрик (1941—2012) — польский генерал.
 Шумский, Евгений Ефимович (1941—1995) — советский актёр и режиссёр.
 Шумский, Ефим Григорьевич (настоящая фамилия Ханин, 1896—1981) — советский учёный-теплотехник.
 Шумский, Игорь Борисович (1895—1974) — сотрудник органов ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД СССР.
 
 Шумский, Пётр Александрович (1915—1988) — советский учёный-гляциолог, исследователь Арктики и Антарктики.
 Шумский, Сергей Васильевич (настоящая фамилия Чесноков; 1820—1878) — русский драматический актёр.
  (1778—1840) — польский писатель.
 Шумский, Юрий Васильевич (настоящая фамилия Шомин; (1887—1954) — советский актёр.
 Шумский, Яков Данилович (1732—1812) — русский актёр-комик, оперный певец.



Населённый пункт 
 Шумский — посёлок городского типа в Нижнеудинском районе Иркутской области России.

См. также 
 Шумский район — административно-территориальное образование на севере Тернопольской области Украины.

Примечания